Le sigle NWO peut se référer à :

Science 
 , organisation néerlandaise pour la recherche scientifique
 , projet d'occulteur dans l'espace de la lumière des étoiles pour une meilleure observation des planètes les orbitant.

Socio-politique 
 Nouvel ordre mondial (new world order), le nom donné par certains historiens au début des années 1990 à une vision du monde originant de l'après-Guerre froide

Musique 
 , une chanson de 1992 du groupe de métal industriel Ministry, premier morceau de l'album Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs
 ,  de studio du groupe de rock américain Hed PE

Sport 
 New World order, un gang de catch à la World Championship Wrestling et la World Wrestling Entertainment dont l'un des fondateurs était "Hollywood" Hulk Hogan. Généralement écrit « nWo », tel que sur le logo du gang originel
 WWE No Way Out, un pay-per-view de la WWE en avant-première de WrestleMania

Voir aussi